Le terme d'« École de Glasgow » (ou ) peut faire référence à deux mouvements culturels importants :
 L'École de Glasgow comme mouvement pictural apparu dans les années 1870 dans cette ville ;
 L'École de Glasgow comme mouvement littéraire apparu dans les années 1970 dans la même ville.

Par ailleurs, la Glasgow School of Art est une école d'art à Glasgow.